

Partidos políticos 
 Partido da Revolução Democrática — do México
 Partido Renovador Democrático (Portugal)
 Partido Republicano Democrático — extinto, do Brasil
 Partido Revolucionário Democrático — do Panamá

Outros usos 
 Physical Review D — uma revista científica

Desambiguações de política
Desambiguações de siglas